Бометт () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Горд.

География  
 
 

Бометт расположен в 33 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Сен-Пантелеон на севере, Гу на востоке, Лакост на юго-востоке, Менерб на юге, Оппед и Мобек на юго-западе, Кустелле на западе, Кабриер-д'Авиньон на северо-западе.

Коммуна находится на границе регионального природного парка Люберон. С юга граничит с долиной Калавона.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 239 человек.

Достопримечательности 
 Замок XVIII—XIX веков.
 Церковь Аннонсиасьон в нео-ромамском стиле, XIX век.
 Бывшая часовня, ныне здание мэрии.
 Древнеримская усадьба в Фон-де-Лу, остатки мозаики.

Ссылки  
 Национальный институт статистики